kontra – odzywka brydżowa
 „Kontra” – powieść Józefa Mackiewicza
 Kontra – wydawnictwo
 Kontra – związek zawodowy
 „Kontra” – miesięcznik o tematyce sportowej.